Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Neuilly :
 Gare de Neuilly ;
 Gare de Neuilly-lès-Dijon ;
 Gare de Neuilly-Plaisance ;
 Gare de Neuilly - Porte Maillot ;
 Gare de Neuilly-Saint-Front ;
 Gare de Neuilly-sur-Marne.

Neuilly